Jawornica – szczyt w Beskidzie Andrychowskim
 Jawornica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgad, w gminie Petricz
 Jawornica – wieś w Polsce, w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lewin Kłodzki 
 Jawornica – wieś w Polsce, w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Kochanowice